Pinezići je lahko:
 Pinezići, Krk (Hrvaška)
 Pinezići, Marčana (Hrvaška)